Philosophia puede designar: 
 la Filosofía entendida como disciplina humanista;
 la revista Philosophia. Anuario de Filosofía, fundada por el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo.